Peugeot 301 est le nom porté par deux modèles de voiture de la marque Peugeot :

Le modèle Peugeot 301 sorti en 1932 ;
Le modèle Peugeot 301 sorti en 2012.